Жара́ — температура воздуха, значительно превышающая обычную для данного времени года в данном регионе.
Художественные фильмы
 «Жара» () — драма Филлипа Нойса (Австралия, 1982).
 «Жара» — комедийная мелодрама Резо Гигинеишвили (Россия, 2006).
 «Жара» — музыкальная мелодрама Дуни Лисовой о фестивале «Жара» в Баку (Россия, 2019).

Музыка
 «Жара» — дебютный сольный студийный альбом российского рэпера Жары.
 «Жара» — международный музыкальный фестиваль в Баку.

Фамилия
 Жара, Зденек (1932—2002) — чехословацкий гребец.

См. также 
 Жар (значения)
 HEAT (значения)

Примечания